Каплуновка — название населённых пунктов на Украине:

 Каплуновка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Каплуновка — село в Краснокутском районе Харьковской области.